Lésigny puede referirse a: 

 Lésigny, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Lésigny, comuna francesa situada en Vienne.